Stylopodium (plant), verdikking van de stijl van een stamper
 Stylopodium (dier), proximaal deel van een extremiteit